Томский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925 —1930 годах.

Окружной центр — город Томск.

История 
Томский округ был образован 25 мая 1925 года из Томского и части Мариинского уездов Томской губернии и четырёх районов Нарымского края.

20 июня 1930 года были упразднены районы: Богородский, Верх-Чебулинский, Вороновский, Зачулымский, Мало-Песчанский, Молчановский, Поломошинский, Тайгинский, Томский 1-й, Томский 2-й, Троицкий и Юргинский. При этом образованы новые районы: Кожевниковский район, с центром в селе Кожевниково; Лариакский хантыйский национальный район, с центром в селе Лариак; Томский район с центром в городе Томск и Яшкинский район с центром в рабочем посёлке Яшкино. Ново-Кусковский район был переименован в Чулымский район.

30 июля 1930 года Томский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западно-Сибирского края.

Руководители 
 Пётр Петрович Захаров — председатель Исполнительного комитета Томского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов депутатов (ноябрь 1925 — 3 июля 1929).
 Иосиф Иванович Рещиков — председатель Исполнительного комитета Томского окружного Совета (с 3 июля 1929).

Административно-территориальное деление 
Округ был разделён на 25 районов:
 Александровский район. Центр — село Александровское.
 Богородский район. Центр — село Богородское (в декабре 1925 центр перенесён в село Бабарыкино).
 Болотнинский район. Центр — село Болотное.
 Верх-Чебулинский район. Центр — село Верх-Чебула.
 Вороновский район. Центр — село Вороново.
 Зачулымский район. Центр — село Пышкино-Троицкое.
 Зырянский район. Центр — село Зырянское.
 Ижморский район. Центр — село Ижморское.
 Ишимский район. Центр — село Ишим.
 Каргасокский район. Центр — село Каргасок.
 Колпашевский район. Центр — село Колпашево.
 Кривошеинский район. Центр — село Кривошеино.
 Мало-Песчанский район. Центр — село Мало-Песчанское.
 Мариинский район. Центр — город Мариинск.
 Молчановский район. Центр — село Молчаново.
 Ново-Кусковский район. Центр — село Ново-Кусково.
 Парабельский район. Центр — село Парабель.
 Поломошинский район. Центр — село Поломошное.
 Судженский район. Центр — село Судженка (с 23 января 1928 — рабочий посёлок Анжеро-Судженский).
 Тайгинский район. Центр — город Тайга.
 Томский 1-й район. Центр — город Томск.
 Томский 2-й район. Центр — город Томск.
 Троицкий район. Центр — село Троицкое.
 Чаинский район. Центр — село Подгорное.
 Юргинский район. Центр — село Юрга.

Население 
Население округа в 1926 году составляло 723,3 тыс. человек. Из них русские — 82,6 %; белорусы — 3,6 %; татары — 3,2 %; украинцы — 2,9 %; поляки — 1,1 %; ханты — 1,1 %; мордва — 1,1 %.

Примечания 

Округа РСФСР
1920-е годы в Томской области
Административные единицы, образованные в 1925 году
Появились в 1925 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году